Строительство третьей очереди космодрома «Восточный» для ракет-носителей среднего класса «Амур-СПГ» должно начаться в 2022 году, сразу после окончания работ над пусковой площадкой для тяжёлых ракет-носителей «Ангара-А5», и завершиться в 2025—2026 гг.

Предприятия, участвующие в строительстве 
 Генеральный подрядчик — ?

 ЦЭНКИ в кооперации с российскими предприятиями, которые ранее были задействованы в строительстве Плесецка, Байконура, а также первой и второй очереди Восточного, — изготовление технологического оборудования.

Ход строительства

Подготовительный этап (2016—2022 гг.) 
 17 мая 2016 года глава РКК «Энергия» Владимир Солнцев сообщил СМИ, что создание на космодроме Восточный стартового стола для ракеты-носителя сверхтяжёлого класса потребует не менее десяти лет.

 28 октября 2016 года вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на встрече с молодыми учёными и студентами сообщил, что строительство третьего стартового комплекса под ракету-носитель сверхтяжёлого класса начнется на космодроме Восточный после 2023 года.

 29 ноября 2016 года заместитель гендиректора ЦЭНКИ Игорь Бармин сообщил СМИ, что космодром Восточный после завершения строительства сможет обеспечивать до четырёх запусков ракет-носителей сверхтяжелого класса в год.

 22 мая 2017 года президент Владимир Путин на совещании, посвященном перспективам развития ракетно-космической отрасли, потребовал ускорить разработку сверхтяжёлой ракеты-носителя.

 2 июня 2017 года глава Роскосмоса Игорь Комаров заявил, что стартовый комплекс для сверхтяжёлой ракеты на космодроме Восточный планируется построить до 2030 года. Строительство должно начаться сразу после завершения работ над стартовым столом для «Ангары».

 8 июня 2017 года источник в ракетно-космической отрасли сообщил СМИ, что строительство стартового стола для сверхтяжёлой ракеты планируется закончить в 2027 году. Стартовый стол для сверхтяжёлой ракеты будет построен по принципам, реализованным для ракеты-носителя «Энергия» на Байконуре (площадка № 250). Это будет универсальный комплекс стенд-старт, с которого смогут стартовать как ракеты-носители «Союз-5» среднего класса, так и соединение из двух, трёх и пяти таких ракет (аналогично соединению ракет семейства «Ангара» с использованием одного, трёх и пяти блоков для конструирования ракет разной грузоподъемности). Именно принцип объединения пяти ракет положен в основу новой сверхтяжёлой ракеты.

 24 июля 2017 года на сайте госзакупок была опубликована конкурсная документация, согласно которой подготовка проектной документации по инфраструктуре для сверхтяжёлой ракеты-носителя и ракеты среднего класса (Союз-5) для запусков пилотируемых кораблей будет вестись в период 2024—2025 гг., строительство начнется в 2026 году и завершится вводом в эксплуатацию в 2030 году. Комплекс для сверхтяжелой ракеты должен включать монтажно-испытательный корпус высотой 118 метров, зал испытаний с мостовым краном грузоподъемностью 100 тонн с высотой подъёма крюка 105 метров, хранилище блоков ракет, монтажно-испытательный корпус космических аппаратов, такой же комплекс для пилотируемых космических кораблей. Общая площадь сооружений технического комплекса составляет 94,6 тыс. м².

 В марте 2019 года Роскосмос объявил, что не собирается строить на Восточном отдельный стартовый стол под «Иртыш». Предполагается лишь создание стенда для испытаний первой ступени РН «Иртыш», причём пока только в рамках инфраструктуры для ракет семейства «Ангара».

 28 января 2019 года под руководством исполнительного директора по обеспечению качества и надёжности «Роскосмоса» Александра Лопатина на космодром «Восточный» прибыла рекогносцировочная комиссия по привязке к местности объектов наземной космической инфраструктуры космического ракетного комплекса сверхтяжёлого класса, транспортно-энергетического модуля для перспективных космических программ и оценки возможности возобновления запусков ракет лёгкого класса типа «Старт-1». 5 групп специалистов из состава представителей предприятий ракетно-комической отрасли отработали предполагаемые места для строительства объектов наземной инфраструктуры и определились с наиболее рациональными местами с учётом мест расположения существующих объектов. Результаты работы комиссии будут использованы при разработке эскизных проектов и формировании Федеральной целевой программы «Создание космического ракетного комплекса сверхтяжёлого класса на 2020—2030 годы», формируемом «Роскосмосом» в соответствии с Указом Президента РФ.

 29 января 2019 года на XLIII Королёвских чтениях по космонавтике «Роскосмос» обнародовал материалы, в которых сообщается, что стартовый комплекс для «Енисея» планируется построить в 22 километрах от города Циолковский, северо-западнее уже имеющегося стартового комплекса для ракет «Союз-2».

 6 сентября 2019 года после совещания В. Путина с руководством Роскосмоса непосредственно на космодроме глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что третья очередь космодрома может начать строиться раньше плана, поскольку, в случае удачных испытаний «Союза-5» в 2022 году на Байконуре, потребуется с точки зрения технологического резервирования создавать стартовый стол и на Восточном.

 9 сентября 2019 года глава Роскосмоса Д. Рогозин сообщил СМИ, что стартовая площадка для ракет-носителей «Союз-5» и «Союз-6» может появиться на космодроме Восточный в 2025—2026 годах.

 16 декабря 2019 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на пресс-конференции сообщил СМИ, что строительство стартового комплекса для ракеты сверхтяжелого класса может начаться в 2022 году, как раз когда будет достроен стартовый комплекс для тяжелых ракет «Ангара»; сейчас уже развернуто проектирование комплекса, чтобы понять необходимое количество бетона и другие параметры. Рабочие и техника непосредственно на космодроме будут задействовать с 2023 года, в разное время на стройке будут работать от 1,9 тыс. до 4,9 тыс. человек. Согласно данным презентации, монтажно-испытательный комплекс и склад блоков для сверхтяжелой ракеты будут построены в 2027 году.

 25 февраля 2020 года гендиректор ЦЭНКИ Андрей Охлопков сообщил СМИ, что для «Союза-5» и «Союза-6» будет построен отдельный стартовый стол для пусков, поскольку запуски этих носителей со стола для сверхтяжелой ракеты были бы очень рискованными и намного дешевле и безопаснее создать рядом отдельную стартовую площадку.

 11 января 2021 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в социальной сети сообщил, что возведение стартового стола для «Амура-СПГ» станет элементом третьей очереди строительства космодрома Восточный.

 В сентябре 2021 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что третья очередь Восточного предназначена исключительно под «Амур-СПГ» и начнет возводиться сразу после завершения второй очереди.

Финансирование

Примечания 

Космодром Восточный
Стартовые комплексы